Remisión puede referirse a: 
Condonación, es el acto jurídico por el cual una persona, que es acreedora de otra, decide renunciar a su derecho liberando del pago a la persona deudora.
 Relativo a la doctrina de las indulgencias, un concepto de la teología católica
Remisión en medicina, se refiere a la mejoría de un cuadro clínico o enfermedad.
Remisión espontánea, cuando la remisión ocurre sin mediar tratamiento.
Sin remisión (o «Enjauladas») es una película en blanco y negro del año 1950, perteneciente al género del drama carcelario, dirigida por John Cromwell y protagonizada por Eleanor Parker.